Богаевские — дворянские рода. 

В Гербовник внесены две фамилии Богаевские:

 Богаевские. потомки Семёна Леонтьевича, владевшего имением, жалованным гетманом Скоропадским в 1716 году (Герб. Часть X. № 111).
 Иван Иванович Богаевский пожалованный в статские советники в 1799 году (Герб. Часть X. № 175).

Род Богаевских происходит от Семена Леонтьевича владевшего имением, жалованным гетманом Скоропадским в 1716 году. Семен Леонтьевич служил в войске Запорожском и имел чин бунчукового товарища. Потомки его служили также в украинском войске и были жалованы поместьями.

Второй род идёт от Ивана Ивановича Богаевского, статский советник и Правительствующего Сената обер-секретарь, в службу вступил в 1767 году. В 1799 году пожалован статским советником. В 1801 году кавалер ордена Святого Иоанна Иерусалимского, а 28 августа 1802 года император Александр I пожаловал гербом и дворянским достоинством.

Описание гербов

Герб. Часть X. № 111. 
В щите, имеющем красное поле изображён серебряный меч с золотым эфесом, по сторонам его два серебряные полумесяца.

Щит увенчан дворянским шлемом и короною с пятью страусовыми перьями. Намёт на щите красный, подложен золотом.

Герб. Часть X № 175. 
В щите, разделённом горизонтально надвое в верхней половине в зелёном поле означены золотая полоса и два хлебные снопа, переменяющие вид свой, на краске в золото, а на полосе в зелёный цвет. В нижней половине в правом чёрном поле, изображён серебряный крест и под ним в золотом поле чёрное орлиное крыло, а в левом красном поле серебряный журавль, держащий в правой лапе камень.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короною. Намёт на щите зелёный, подложенный золотом.

Малороссийский гербовник 
В Малороссийский гербовник включены два рода Богаевские: 

 Потомство бунчукового товарища (1716) Семёна Леонтьевича Богаевского: в щите, имеющем красное поле, изображен серебряный меч с золотым эфесом, по сторонам его два серебряных полумесяца. Щит увенчан дворянским шлемом и короною с пятью страусовыми перьями. 
 Потомство полкового есаула (начало XVIII века) Алексея Богаевского: щит рассечён и полурассечён. В первой части, в серебряном поле, коронованный полу-орёл, держащий в лапе золотой сноп. Во второй части, в голубом поле, три золотых звезды (две вверху и одна внизу). В третьей части, в зелёном поле, три волнистых пояса, обременённых красной перевезью справа тремя белыми розами. Нашлемник: вооруженная мечем рука.

См. также 
 Бугаевские

Примечания

Ссылки 
 
 Богаевский Я. П. Наши прабабки: казачий род Богаевских // Донской временник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993-2014 

Казацкая старшина
Донские дворянские фамилии
Шляхетские роды герба Остоя
Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев